Гявато може да се отнася за:

 Гявато, село в община Битоля, Северна Македония;
 Гявато, село в община Богданци, Северна Македония;
 Гявато, връх в планината Баба, Северна Македония;
 Дяватос или Гявато, село в дем Бер, Гърция.